Windows-1251 je populární 8bitové kódování znaků, navrženo tak, aby pokrylo jazyky, které používají azbuku, jako jsou ruské, bulharské, srbské cyrilice a jiné jazyky. Je nejvíce používaný pro kódování bulharštiny, srbštiny a makedonštiny.

V červnu 2016 používalo 1,8 % všech webových stránek právě Windows-1251.

Windows-1251 a KOI8-R (nebo jeho ukrajinská varianta KOI8-U) jsou mnohem běžněji používané než ISO 8859-5. V moderních aplikacích je upřednostňován Unicode.

Kód rozvržení stránky 
Následující tabulka ukazuje Windows-1251. Každý znak je zobrazen s jeho ekvivalentem v Unicode a jeho desetinným kódem.

Ve výše uvedené tabulce, je 20 normální znak pro MEZERU, A0 je MEZERA NO-BREAK, a AD je MĚKKÝ SPOJOVNÍK.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Windows 1251 referenční tabulka 
 IANA jmenná registrace
 Unicode tabulky mapování pro Windows 1251
 Unicode mapování systému windows 1251 s "nejlepší nastavením"
 Univerzální Cyrilice dekodér, on-line program, který může zachránit nečitelné Cyrilice texty se špatným Windows-1251 nebo jiným kódování znaků.

Kódové stránky v systému Windows